Ким Джон У (; 9 мая 1982, Сеул, Республика Корея) — южнокорейский футболист, центральный полузащитник. Выступал за сборную Республики Корея.

Биография 
Выпускник Университета Корё.

Клубная карьера 
Свою профессиональную карьеру Ким Джон У начал в клубе «Ульсан Хёндэ», за который он отыграл три сезона. В 2006 году Ким решил попробовать себя в иностранном чемпионате, перейдя в японский «Нагоя Грампус», но проведя в нём два года он вернулся в Южную Корею. В 2008 и 2009 годах Ким выступал за «Соннам Ильхва Чхонма», а в 2010 году перешёл в «Кванджу Санму Финикс».

Карьера в сборной 
В национальной сборной Ким Джон У дебютировал 19 октября 2003 года в матче со сборной Вьетнама. Всего Ким провёл в составе сборной 72 официальных матча и забил в них 6 голов. В составе сборной Южной Кореи Ким участвовал в Олимпиаде 2004, Олимпиаде 2008, Кубке Азии 2007 и чемпионате мира 2010.

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Соннам»
Игроки ФК «Санджу Санму»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Шарджа»
Игроки ФК «Бани Яс»
Игроки ФК «Полис Теро»